Ніжинська сільська рада — сільське поселення, Оренбурзький район, Оренбурзька область, Росія
 Ніжинська сільська рада — колишня сільська рада, Ніжинський район, Чернігівська область, Україна